Bartın (, ) ist eine türkische Stadt und ein Landkreis in der Schwarzmeerregion. Bartın ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Bartın. Der Name Bartın (Parthénia) ist griechischen Ursprungs und geht auf den Fluss Parthénios (heute: Bartın Çayı) zurück. Die Stadt ist im Osten, Westen und Norden von steilen Bergen umgeben. Der höchste Berg in der Umgebung ist der Keçikıran-Gipfel mit 1619 Metern Höhe.

Die Stadt wurde elf Kilometer südöstlich der Stelle gegründet, wo der Bartın Çayı ins Schwarze Meer mündet. Die Stadt geht zurück auf das antike Parthenia in Paphlagonien. Schiffe mit einer Ladung von bis zu 500 Tonnen können die Stadt erreichen. Damit ist Bartın der einzige Binnenhafen der Türkei. Die türkische Marine betreibt in Bartın einen Stützpunkt.

Der Landkreis Bartın bedeckt 46,8 % des Provinzterritoriums und grenzt im Westen an die Provinz Zonguldak. Er hat unter den vier Kreisen der Provinz die höchste Einwohnerzahl und auch die höchste Bevölkerungsdichte. Neben der Kreisstadt gibt es zwei weitere Städte (Kozcağız mit 7.027 und Hasankadı mit 2.265 Einwohnern) sowie 137 Dörfer, von denen 60 mehr Einwohner als der Durchschnitt (507 Einw.) haben. Das größte Dorf der Provinz (Tuzcular, 2.181 Einw.) liegt hier, ebenso alle weiteren sechs Dörfer über 1.000 Einwohner: Epçiler (1.199), Geriş (1.178), Yıldız (1.062), Terkehaliller (1.043) und Karainler (1.016). Der Anteil der ländlichen Bevölkerung beträgt 44,4 Prozent.

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Bartin sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Stadtentwicklung 
Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Entwicklung der Einwohnerzahlen von Stadt (Şehir) und Kreis Bartın innerhalb der Provinz Zonguldak bzw. als eigenständige Provinz. Die Zahlen wurden den als PDF-Dateien veröffentlichten Ergebnisse der Volkszählungen der angegebenen Jahre entnommen, abrufbar über die Bibliothek des TURKSTAT (TÜİK)

Klimatabelle

Städtepartnerschaften 
 Fontaniva in der Provinz Padua, Italien (seit 2005)
 Lünen in Nordrhein-Westfalen, Deutschland (seit 2011)

Persönlichkeiten 
 Barış Akarsu (1979–2007), Rockmusiker
 Şennur Demir (* 1982), Boxerin

Weblinks

Einzelnachweise